

Sigle 
Particle Flow Code – software per l'ingegneria chimica
Power Factor Correction (Rifasamento) – in elettronica è il miglioramento del fattore di potenza di un carico collegato ad una rete in corrente alternata (AC)
Fluorocarburi – composti chimici di fluoro e carbonio
Paris Football Club – squadra di calcio francese
Paris Football Club – sezione femminile della squadra di calcio francese dell'omonimo club
Plasma fresco congelato

Codici 
 PFC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pacific City State (Oregon) (Stati Uniti)